Denna sida avser efternamn. För andra betydelser, se Törn.

Thörn, även skrivet Törn, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Thörn	1 312
 Törn	507
 Töörn	13
Tillsammans blir detta 1 832 personer. I huvudsak med stavningen Törn har namnet använts som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Thörn eller med varianter av detta namn
 Arvid Thörn (1906–1986), fotbollsspelare
 Calle Thörn, serietecknare
 Folke Thörn (1897–1976), jägmästare, orienterare, aktiv inom friluftslivet
 Joakim Thörn (född 1981), filmregissör och manusförfattare)
 Lars Thörn (1904–1990), seglare
 Maj-Britt Thörn (1923–2023), skådespelare och dansös
 Martina Thörn (född 1991), handbollsmålvakt
 Oskar Thörn (1875–1933), målare och tecknare
 Pär Thörn (född 1977), ljudkonstnär, performanceartist och poet
 Sven Thörn (1874–1955), spelman
 Thure Thörn (1918–2005), skulptör
 Ylva Thörn (född 1954), fackförbundsledare

Källor 

Svenska efternamn